Макгвайр () — прізвище англійського походження.
 Дороті Макгвайр (1916—2001) — американська актриса
 Едіт Макгвайр (нар. 1944) — американська легкоатлетка
 Кетрін Макгвайр (1903—1978) — американська актриса німого кіно
 Томас Макгвайр (1920—1945) — американський льотчик-винищувач